Антифа́н (; ок. 408 — 334 до н. э.) — древнегреческий комедиограф, один из наиболее значительных, наряду с Алексидом и , представителей аттической «средней» комедии.

Был, по всей видимости, чужестранцем, переселившимся в Афины, где начал писать около 387 года до н. э. Отличался большой творческой плодовитостью: ему приписывали авторство от 260 до 365 комедий. Ни одна из них не дошла до наших дней полностью, однако более двухсот известны по названиям или по обширным фрагментам, цитируемым у Афинея.

Издания фрагментов 
 Clinton, Philological Museum, i (1832);
 Meineke, August, Historia Critica Comicorum Graecorum. Berlin, 1839.
 Kock, Theodor. Comicorum Atticorum Fragmenta, II (1884).

Литература 
 
 

Драматурги по алфавиту
Драматурги Древних Афин
Драматурги IV  века до н. э.
Поэты по алфавиту
Поэты Древней Греции
Поэты IV века до н. э.
Умершие в Древних Афинах